Adolf Ebeling ist der Name folgender Personen:

* Adolf Ebeling (Schriftsteller) (1827–1896), deutscher Schriftsteller
 Adolf Ebeling (General) (1860–1935), preußischer Generalmajor
 Adolf Ebeling (Journalist) (* um 1948), deutscher Journalist